Veselé är en ort i Tjeckien.   Den ligger i regionen Ústí nad Labem, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Veselé ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Veselé är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Veselé ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Veselka,  meter över havet,  km sydost om Veselé. Runt Veselé är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Děčín,  km väster om Veselé. Omgivningarna runt Veselé är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Ústí nad Labem (region)